А́нненка — деревня в составе Глуховского сельсовета Воскресенского района Нижегородской области.

Располагается на левом берегу реки Ветлуги у устья реки Перенги.

Население

Примечания

Ссылки 
 На фото деревня на заднем плане слева.

Населённые пункты Воскресенского района (Нижегородская область)